Gomphodontosuchinae es una subfamilia de cinodontes traversodóntidos del Triásico. Incluye a los géneros Gomphodontosuchus, Exaeretodon, Menadon, y Scalenodontoides.

A continuación se presenta un cladograma que muestra las relaciones filogenéticas de Kammerer et al. (2008):

Referencias 

Cynodontia
Therapsida